Braveheart steht für:
 Braveheart, US-amerikanischer Spielfilm von Mel Gibson (1995)
 Braveheart (1925), US-amerikanischer Spielfilm von Alan Hale senior (1925)

Brave Heart steht für:
 eine Tanzform, siehe Pogo #Wall of Death

Siehe auch:
 Braveheartbattle, Extremhindernislauf
 Bravehearts, New Yorker Rap-Gruppe